Puchta ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Puchta (1851–1903), böhmischer Mathematiker
 Dieter Puchta (* 1950), deutscher Politiker (SPD) und Bankmanager
 Friedrich Puchta (1883–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Friedrich Puchta (1798–1846), deutscher Jurist
 Heinrich Puchta (1808–1858), evangelischer Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Josef Puchta (* 1954), deutscher Wissenschaftsmanager
 Wolfgang Heinrich Puchta (1769–1845), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter

Siehe auch:
 Buchta